Ри́тор (, «оратор»)

 В Древней Греции — оратор, с  и в Древнем Риме также учитель риторики, ораторского искусства, преподаватель или ученик риторской школы.
 Оратор, говорящий пышно и красиво, но малосодержательно, прибегающий к искусственным приёмам красноречия (книжн. неодобрит.). «Тут ритор мой, дав волю слов теченью, не находил конца нравоученью». И. А. Крылов.
 В России XVIII—XIX вв. — ученик третьего из 5 классов духовной семинарии («инфима», «грамматика», «риторика», «философия», «богословие»)
 Великий ритор — должность в Константинопольском Патриархате, которая предполагает ответственность за христианское образование.
 В масонстве — брат, вводящий в ложу нового брата.

Литература 

 Словарь Ушакова
 Большой Российский энциклопедический словарь
 Толковый словарь Ожегова

Риторика